Blanchinus ist:

 Franciscus Blanchinus, Gelehrtenname von Francesco Bianchini (1662–1729), italienischer Philosoph, Astronom und Archäologe
 Johannes Blanchinus, Gelehrtenname von Giovanni Bianchini (1410-nach 1469), italienischer Astronom
 Blanchinus (Mondkrater), benannt nach Giovanni Blanchini